Игнас Йонинас

 Игнас Йонинас (1884—1954) — литовский историк и дипломат.
  (род. 1971) — литовский режиссёр театра и кино.